ELB peut désigner :
 , une ligue de baseball professionnelle européenne ;
 Étranges Libellules, un ancien studio français de développement de jeu vidéo.